Pouillé peut désigner :

Toponymes

 Pouillé, commune française de Loir-et-Cher
 Pouillé, commune française de la Vendée
 Pouillé, commune française de la Vienne
 Pouillé-les-Côteaux, commune française de la Loire-Atlantique

Voir aussi

un Pouillé (registre ecclésiastique)  énumère les biens et bénéfices ecclésiastiques d'une région, au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France